

События 

 2 февраля − комета X/1106 C1.
 7 сентября — прибытие Антония Римлянина в Новгород
 28 сентября − Битва при Таншбре. Победа Генриха I над Робертом Нормандским. Пленение Роберта и Эдгара Этелинга. Генрих становится герцогом Нормандии
 Осада Дураццо.
 В Бреконе был основан бенедиктинский монастырь Сент-Джонс.
 Папа римский Пасхалий II заложил строительство кафедрального собора в Гаэте.
 Принц Альмош обратился за поддержкой в борьбе против своего брата Кальмана I Книжника к польскому королю Болеславу III Кривоустому.
 Архиепископом Реймса становится Рауль Зелёный.
 После смерти Генриха IV Евпраксия Всеволодовна постриглась в монахини.
 Генрих V ставит Лотаря, мужа Риченцы, герцогом Саксонии.
 Каликста II (будущего папу римского) назначают папским легатом во Франции.
 Фульхерий Шартрский, французский летописец, написал первую книгу своей работы «Иерусалимская история».
 Иоанн Вышатич выступил в поход на половцев с братом Путятой и Иваном Захарьичем, и одержал над ними победу около Заречска.
 Полоцкий князь Давыд Всеславич вместе с братьями отправился в поход на Зимеголу (Семигалию).
 Во время урагана была разрушена почти полностью Колонна Константина (на площади Чемберлиташ в Стамбуле).
 Давид IV Строитель основывает Гелатский монастырь.
 Графство Яффы и Аскалона было отдано в лен Гуго I де Пюизе.
 Патриарх Иоанн VIII сменил на иерусалимской кафедре патриарха Савву.
 Жервез де Базош становится князем Галилеи.
 Танкред Тарентский разбил эмира Алеппо.
 Венчание Боэмунда I, князя Антиохии и Констанции (1078—1126?), дочери Филиппа I.
 1106—1142 — Эмир Марокко Али.
 1106/1107—1116/1107 — Султан Рума Малик-шах I.
 На территории Чхунчхон-Пукто была образована провинция Чхунчхон.
 1106, апрель — 1108, август — Годы Касё. (Япония)

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1106 году
 Целестин III (папа римский).
 Гуго де Бомон, граф Бедфорд.
 Гуго II де Пюизе, крестоносец и граф Яффы.
 Минамото но Ёримасо, японский поэт.
 Приблизительно в этом году родилась Преподобная Евфросиния.
 Приблизительно в этом году родилась Рихеза Польская, королева Швеции.
 Приблизительно в этом году родился Магнус Сильный, скандинавский правитель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1106 году
 2 июня − Лотарь Удо III фон Штаде, маркграф Северной марки.
 7 августа — Генрих IV, император Священной Римской империи умер в Льеже.
 Али ибн Тахир ал-Сулами, дамаскский юрист и филолог.
 Геше Потова, тибетский буддийский лидер, ученик Дромтонпы.
 Ли Кунлинь, живописец.
 Магнус (герцог Саксонии).
 Манассия II Реймский, архиепископ.
 Маэл Муйре, ирландский летописец, один из авторов Книги Бурой Коровы.
 Юсуф ибн Ташфин, эмир государства Альморавидов.

См. также

Примечания